Algamorda newcombiana är en snäckart som först beskrevs av Hempill 1876.  Algamorda newcombiana ingår i släktet Algamorda och familjen strandsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandsnäckor
newcombiana